Popis grbova Europskih država.

Priznate države

Nepriznate države

Ostali subjekti međunarodnog prava

Vanjske poveznice 
 zeljko-heimer-fame.from.hr

Grbovi
Europa